mise, a katolikus liturgia szerinti istentisztelet
mise, egyházzenei műfaj